Glaskow ist ein russischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Georgi Fjodorowitsch Glaskow (1911–1968), sowjetischer Fußballspieler und -trainer
 Juri Nikolajewitsch Glaskow (1939–2008), sowjetischer Kosmonaut
 Nikita Jurjewitsch Glaskow (* 1992), russischer Fechter
 Nikolai Iwanowitsch Glaskow (1919–1979), sowjetischer Dichter

Siehe auch
 Glasgow (Begriffsklärung)